Università statale di Irkutsk
 Università agraria statale di Irkutsk "A. A. Eževskij"
 Università statale dei trasporti di Irkutsk
 Università medica statale di Irkutsk
 Università nazionale di ricerca tecnica di Irkutsk